Франклин може да се отнася за:
 франклин - титла в средновековна Англия
 Бенджамин Франклин - учен и общественик от британските колонии в Северна Америка, един от „бащите“ на Конституцията на САЩ.
 Уилям Франклин - незаконен син на Бенджамин Франклин и последен Кралски губернатор на Ню Джързи
 Розалинд Франклин – английска биофизичка
 Джон Франклин – английски морски капитан и изследовател
 Франклин (Тасмания) - река в Тасмания
 Арета Франклин - певица от САЩ
 Франклин (сериал) – детски анимационен филм
 Градове в САЩ
 Франклин (Айдахо)
 Франклин (Индиана)
 Окръзи в САЩ
 Франклин (окръг, Айдахо)
 Франклин (окръг, Айова)
 Франклин (окръг, Алабама)
 Франклин (окръг, Арканзас)
 Франклин (окръг, Вашингтон)
 Франклин (окръг, Вирджиния)
 Франклин (окръг, Върмонт)
 Франклин (окръг, Джорджия)
 Франклин (окръг, Илинойс)
 Франклин (окръг, Индиана)
 Франклин (окръг, Канзас)
 Франклин (окръг, Кентъки)
 Франклин (окръг, Луизиана)
 Франклин (окръг, Масачузетс)
 Франклин (окръг, Мейн)
 Франклин (окръг, Мисисипи)
 Франклин (окръг, Мисури)
 Франклин (окръг, Небраска)
 Франклин (окръг, Ню Йорк)
 Франклин (окръг, Охайо)
 Франклин (окръг, Пенсилвания)
 Франклин (окръг, Северна Каролина)
 Франклин (окръг, Тексас)
 Франклин (окръг, Тенеси)
 Франклин (окръг, Флорида)